okolina (psihologija), u psihologiji, je prirodno ili umjetno stvoreno ili društveno okruženje u kojem ljudi djeluju. Pojam okoline obuhvaća sve čimbenike izvan jedinke koji utječu na njezin razvoj i ponašanje. Okolina u psihološkom smislu podrazumijeva suodnos: ona djeluje na čovjeka i on reagira na nju, istodobno čovjek utječe na okolinu u kojoj se nalazi i mijenja ju.
 okolina (matematika), u matematici, predstavlja topološki prostor. Topološki prostor je predmet proučavanja topologije.
 u ekologiji okolina ustvari predstavlja okoliš, ili bolje rečeno prirodni okoliš. Okoliš je prirodno ili stvoreno okruženje u kojem žive čovjek i druga bića; ukupnost svih prirodnih i stvorenih vrijednosti, kojima svojim djelovanjem upravlja čovjek.
 okolina (termodinamika), u termodinamici, predstavlja medij za razmjenu tvari ili energije.

Izvori